Charleston Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Charleston Historic District (Increase II), in Charleston, South Carolina (NRHP-NR. 78002497)
 Charleston Old and Historic District, in Charleston, South Carolina (NRHP-NR. 66000964)